Copa Inca este o competiție fotbalistică eliminatorie de cupă din Peru. Ea a înlocuit Torneo Intermedio în 2012.

Câștigători

Titluri după club

Legături externe
Soccerway.com
Peruvian Football League News 

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Peru